Зо́рькин (женский вариант фамилии — Зо́рькина) — русская фамилия.

 Зорькин, Валерий Дмитриевич (род. 1943) — Председатель Конституционного Суда РФ.
 Зорькин, Василий Петрович (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 
 Зорькин, Геннадий Иванович (1941—2009) — советский футболист, тренер и судья.

 Зорькина, Агриппина Ферапонтовна (род. 1924) — солистка Уральского хора, заслуженная артистка РСФСР.
 Зорькина, Юлия (род. 1987) — российская порноактриса, продюсер и режиссёр порнографических фильмов.

Примечания